

Codici 
 SUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sumbawanga (Tanzania)

Armamenti 
 SUT – siluro tedesco